Baldwin puede estar relacionado o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Alec Baldwin (1958-), también conocido como Alexander Rae Baldwin, actor estadounidense de cine y televisión.
 Daniel Baldwin (1960-), también conocido como Daniel Leroy Baldwin, actor, productor y director estadounidense.
 James Baldwin (1924-1987), escritor estadounidense y activista por los derechos civiles.
 William Baldwin (1963-), también conocido como William Joseph Baldwin, modelo y actor estadounidense, miembro de la famosa saga Baldwin de actores.
 Stephen Baldwin (1966-), también conocido como Stephen Andrew Baldwin, actor estadounidense, otro del grupo de consagrados actores.
 William Baldwin (1779-1819), botánico estadounidense.

Toponímicos 
 Baldwin, ciudad situada en el condado de Jackson, en el estado estadounidense de Iowa.
 Baldwin, lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Nassau, en el estado estadounidense de Nueva York.

Miscelánea 
 Baldwin, abreviatura científica del botánico William Baldwin.
 Baldwin Piano Company, compañía fabricante de pianos desde el siglo XIX.
 Locomotora Baldwin I, locomotora de vapor fabricada en 1920 en la empresa de material ferroviario Baldwin Locomotive Works.
 Baldwin Locomotive Works, desaparecida empresa estadounidense fabricante de locomotoras.